O Douro pode ser:

 Douro (sub-região) - sub-região portuguesa, parte da Região Norte
 Douro (ComUrb) - comunidade urbana portuguesa
 Douro (serviço ferroviário) - antigo serviço ferroviário dos Caminhos de Ferro Portugueses
 Douro (província) - antiga divisão administrativa de Portugal criada em 1832

Você pode também estar à procura de:
 Rio Douro (desambiguação):
 Rio Douro - rio que nasce em Espanha e desagua no Porto, Portugal
 Rio Douro (Cabeceiras de Basto) - freguesia no concelho de Cabeceiras de Basto, Portugal
 Rio Douro (Michoacán) - rio mexicano que corta o estado de Michoacán

ou ainda:
 Alto Douro - região vinícola demarcada do vinho do Porto, Portugal
 Cinfães do Douro - concelho português do distrito de Viseu
 Cinfães do Douro (freguesia) - freguesia portuguesa no concelho de Cinfães do Douro
 Foz do Douro - freguesia portuguesa no concelho do Porto
 Oliveira do Douro (Cinfães) - freguesia portuguesa no concelho de Cinfães do Douro
 Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) - freguesia portuguesa no concelho de Vila Nova de Gaia
 Miranda do Douro - concelho português do distrito de Bragança
 Miranda do Douro (freguesia) - freguesia portuguesa no concelho de Miranda do Douro
 Parque Natural do Douro Internacional
 Trás-os-Montes e Alto Douro - província tradicional portuguesa.

Etimologia
 Dora (Etimologia)
 Dranse#Hipótese céltica

Desambiguação